Apostasia – abbandono formale e volontario della propria religione
 Apostasia –  genere di piante della famiglia delle Orchidacee